— род колючих пальм, произрастающий в тропических областях Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна. В роду насчитывается около 28 видов, размером от кустарников до деревьев высотой 20 метров.

Два вида часто культивируются в качестве декоративных растений. Плоды и семена некоторых видов традиционно, на протяжении тысячелетий, употреблялись в пищу коренными народами Центральной Америки.

Таксономия 
, Sammlung der Deutschen Abhandlungen Welche in der Königliche n Akademie der Wissenscaften zu Berlin Vorgelesen Wurde 1803: 250. 1806.

Синонимы 
, Linnaea 28: 389. 1857.
, Bull. Torrey Bot. Club 28: 561. 1901.
, Bull. Torrey Bot. Club 28: 565. 1901.

Виды 
К роду относят 28 видов

 Aiphanes acanthophylla (Mart.) Burret — Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика
 Aiphanes acaulis Galeano & R.Bernal — Колумбия
 Aiphanes bicornis Cerón & R.Bernal — Эквадор
 Aiphanes buenaventurae R.Bernal & Borchs. — Колумбия
 Aiphanes chiribogensis Borchs. & Balslev — Эквадор
 Aiphanes deltoidea Burret — Колумбия, Перу, northwestern Бразилия
 Aiphanes duquei Burret — Колумбия
 Aiphanes eggersii Burret — Эквадор, Перу
 Aiphanes erinacea (H.Karst.) H.Wendl. — Колумбия, Эквадор
 Aiphanes gelatinosa H.E.Moore — Колумбия, Эквадор
 Aiphanes graminifolia Galeano & R.Bernal — Колумбия
 Aiphanes grandis Borchs. & Balslev — Эквадор
 Aiphanes hirsuta Burret — Колумбия, Эквадор, Панама, Коста-Рика
 Aiphanes horrida (Jacq.) Burret — Тринидад, Колумбия, Венесуэла, Перу, Бразилия, Боливия
 Aiphanes leiostachys Burret — Колумбия
 Aiphanes lindeniana (H.Wendl.) H.Wendl. — Колумбия
 Aiphanes linearis Burret — Колумбия
 Aiphanes macroloba Burret — Колумбия, Эквадор
 Aiphanes minima (Gaertn.) Burret — Сент-Люсия, Барбадос
 Aiphanes multiplex R.Bernal & Borchs. — Колумбия
 Aiphanes parvifolia Burret — Колумбия
 Aiphanes pilaris R.Bernal — Колумбия
 Aiphanes simplex Burret — Колумбия
 Aiphanes spicata Borchs. & R.Bernal — Перу
 Aiphanes stergiosii S.M.Niño — Венесуэла
 Aiphanes tricuspidata Borchs., M.Ruíz & Bernal — Колумбия, Эквадор
 Aiphanes ulei (Dammer) Burret — Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия
 Aiphanes verrucosa Borchs. & Balslev — Эквадор
 Aiphanes weberbaueri Burret — Эквадор, Перу

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Арековые
Флора Южной Америки